Stort Hjärta är ett musikalbum av Daltone som släpptes 2010.

Låtlista 

Album av Daltone
Musikalbum 2010